Weywot (maan)
 Weywot (god)